Cedofeita puede referirse a:
 Cedofeita (España), parroquia civil española del municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia.
 Cedofeita (Portugal), antigua freguesia portuguesa del municipio y distrito de Oporto. 
 Cedofeita, San Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, freguesia portuguesa del municipio y distrito de Oporto.